De Bulgaarse voetbalclub Levski Sofia speelt sinds 1958 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Levski Sofia

Zie ook
Deelnemers UEFA-toernooien Bulgarije

Levski Sofia
Levski Sofia